Лос Алдамас има више значења:

 Општина Лос Алдамас (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Алдамас (Лос Алдамас, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику